Yoshizawa Ayame (吉沢菖蒲) est un nom de scène japonais pris par une série d'acteurs kabuki. Fondé par l'un des plus célèbres onnagata (spécialiste des rôles féminins) de tous les temps, trois des quatre acteurs qui lui succèdent sont des parents en ligne directe.

Lignée 
Yoshizawa Ayame I (1690s-1729) - Cité dans le traité Analectes d'acteurs (Yakusha Rongo), les conseils et indications d'Ayame I sur le jeu des onnagata demeurent essentiels aujourd'hui.
 Yoshizawa Ayame II ( - ) - fils d'Ayame I.
 Yoshizawa Ayame III ( - ) - fils d'Ayame I.
 Yoshizawa Ayame IV ( - ) - fils adopté d'Ayame II.
 Yoshizawa Ayame V ( - ) - fils d'Ayame III.

Liens externes 
 La lignée Yoshizawa Ayame sur Kabuki21.com

Notes et références 

Acteur kabuki